Henny Eman, de eerste premier van Aruba
Mike Eman, de derde en huidige premier van Aruba
Eman (eenheid), een verouderde eenheid van radioactiviteit
Emån, een rivier in Zweden